Torrent är en kommun i Spanien. Den ligger i provinsen Valencia och regionen Valencia, i den östra delen av landet. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Torrent gränsar till Alaquàs, Alcàsser, Aldaia, Catarroja, Godelleta, Montserrat, Picanya, Picassent, Turís och Chiva. 

Terrängen i Torrent är lite kuperad.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i regionen Valencia